Справедли́вость — понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоёв, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нём. В экономической науке — требование равенства граждан в распределении ограниченного ресурса. Отсутствие должного соответствия между этими сущностями оценивается как несправедливость.

Является одной из основных категорий этики. Как черта характера считается добродетелью.

История 
Справедливость является важнейшей категорией социально-философской мысли, морального, правового и политического сознания. В философии Древнего Востока и Древней Греции справедливость рассматривалась как внутренний принцип существования природы, как физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. В римском праве справедливость () трактуется как субъективная категория, а именно как «постоянная и неуклонная воля воздавать каждому его право» (Ульпиан). Более архаическая (и объективная) ипостась справедливости — равенство (). Говорится, например, что с точки зрения права народов все люди (свободные и рабы) равны.

В философии Фомы Аквинского справедливость () — это одна из кардинальных добродетелей, которая противостоит греху алчности (). Сам термин справедливости представляет собой аналог русского слова правда и встречается в латинском переводе Библии: . Многократно обращались к проблеме справедливости такие мыслители, как Герберт Спенсер и Джон Локк.

Концепции 
 Древнегреческий философ Платон считал справедливым то общество, в котором каждый человек занимается тем, что ему дано от природы. В своём знаменитом диалоге «Государство» он детально описывает идеальный, по его мнению, государственный строй, в том числе уделяя большое внимание понятию справедливости и в конце концов приходит к вышеизложенной концепции.
 Профессор античности Эдуард Фролов видит истоки платоновской концепции справедливости в архаическом «представлении о норме (metron) как основании порядка, личного и общественного благополучия, причём блюстителями или гарантами этой нормы выступали сами строители мира — боги».
 Американский политический философ Джон Ролз в своей основополагающей работе «Теория справедливости» формулирует два основных принципа справедливости (см. также «Теория Ролза» ниже):
1) каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее широкого спектра основных свобод, совместимого с подобными свободами для других. 2) социальные и экономические различия должны быть устроены так, чтобы:
(а) наибольшие преимущества от них получали бы наименее привилегированные члены общества в соответствии с принципом ответственности перед будущими поколениями (just savings principle) и принципом справедливого неравенства (the difference principle)
(б) доступ к рабочим местам и государственным должностям должен быть открыт для всех на основе равенства возможностей.

Виды справедливости 

Начиная с Аристотеля, принято выделять два вида справедливости:
 	
 Уравнительная — относится к отношениям равноправных людей по поводу предметов («равным — за равное»). Она относится не непосредственно к людям, а к их действиям, и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценности вещи и её цены, вреда и его возмещения. Отношения уравнительной справедливости требуют участия, по меньшей мере, двух лиц.
 Распределительная — требует пропорциональности в отношении к людям согласно тому или иному критерию («равное — равным, неравное — неравным», «каждому своё»). Отношения распределительной справедливости требуют участия по меньшей мере, трех людей, каждый из которых действует для достижения одной цели в рамках организованного сообщества. Один из этих людей, распределяющий, является «начальником».
	
Уравнительная справедливость является специфическим принципом частного права, тогда как распределительная — принципом публичного права, являющегося совокупностью правил государства как организации.

Требования уравнительной и распределительной справедливости являются формальными, не определяя, кого следует считать равным или отличающимся, и не указывая на то, какие правила к кому применять. Различные ответы на эти вопросы дают различные концепции справедливости, которые дополняют формальное понятие справедливости содержательными требованиями и ценностями.

Социальная справедливость 

Социальная справедливость — один из распространённых общественных идеалов. Некоторые источники относят социальную справедливость к общечеловеческим идеалам. Её конкретное содержание, а также название менялось на протяжении истории. Согласно некоторым современным представлениям, реализация принципа на практике включает:
 равенство всех граждан перед законом;
 обеспечение ;
 высокий уровень .

В частности, осуществление принципа социальной справедливости должно включать в себя:
 обеспечение работой каждого трудоспособного;
 ;
 социальное обеспечение инвалидов и детей-сирот;
 .

Теория Ролза 

Теория социальной справедливости Джона Ролза, изложенная в одноимённой книге, базируется на том, что самые базовые общественные блага должны по возможности распределяться между людьми поровну. Неравенство в распределении возможно лишь для поддержки самых малоимущих слоёв общества. Изначально же все люди имеют или должны иметь равные свободы, а кроме того, нести равную ответственность. Философ изложил и известное утверждение о том, что свобода людей может быть ограничена только свободой других. Кроме того, государство должно стремиться к обеспечению равенства возможностей для своих граждан, а способности преуспевающих индивидов должны быть перенаправлены на обеспечение общественных благ и работать в пользу обделённых людей. Более того, перераспределение ресурсов должно обеспечивать не просто равенство возможностей различных социальных слоёв, но нивелировать саму их принадлежность к той или иной страте в процессе борьбы за успех. Возможность обеспечения таких принципов справедливости Ролз видел в работе классических либеральных демократических социальных институтов.

Критика 
 По мнению нобелевского лауреата по экономике (1974) Фридриха Хайека:

определение «социальный» представляется приложимым ко всему, что связано с уменьшением или устранением различий в доходах.

Выражение «социальный» Хайек считает противоречивым:

Прилагательное «социальное» <…> вероятно, стало самым бестолковым выражением во всей нашей моральной и политической лексике. … оно все чаще выступает в роли слова «благое» при обозначении всего высоконравственного.
Всякий призыв быть «социальными» <…> есть подталкивание нас к ещё одному шагу в сторону «социальной справедливости» социализма. В итоге употребление термина «социальный» становится практически тем же самым, что и призыв к «распределительной справедливости». А между тем это несовместимо с конкурентным рыночным порядком, а также с ростом и даже поддержанием существующей численности населения и достигнутого уровня богатства. В общем, из-за подобного рода ошибок люди стали называть «социальным» («общественным») то, что является главной помехой для самого поддержания жизни «общества». В сущности, «социальное» следовало бы именовать «антисоциальным».

Хайек считает невозможным субъективное распределение результатов труда на основе затраченных работником усилий:

Никому не под силу то, что под силу рынку: устанавливать значение индивидуального вклада в совокупный продукт. Нет и другого способа определять вознаграждение, заставляющее человека выбирать ту деятельность, занимаясь которой он будет в наибольшей мере способствовать увеличению потока производимых товаров и услуг.

 Полемизируя с Роулзом, Хайек обосновывает несовместимость прогресса и справедливости. По мнению Хайека «эволюция не может быть справедливой». Поскольку любые изменения приводят к выигрышу одних и проигрышу других, требование справедливости равнозначно прекращению развития.

 Нобелевский лауреат по экономике Милтон Фридман (1976) критикует понятие социальной справедливости, считая, что подоходный налог, как основное средство перераспределения доходов, во-первых, носит не добровольный, а принудительный характер, а, во-вторых, снижает стимулы к труду, что, в свою очередь, снижает общее благосостояние общества.

Защита 
 Оппонент новых правых и представитель классической правой либеральной экономической мысли Нобелевский лауреат по экономике Морис Алле (1988) ставит задачу стремления к социальной справедливости и полагает, что для достижения социальной справедливости государство должно регулировать все правила поведения на рынке, а не только денежную массу, как предлагал Фридман. «Я старался переосмыслить роль экономической свободы и рыночной экономики с точки зрения поиска эффективности и достижения этических целей», — писал Алле.

Справедливость и право 
Существует мнение, что справедливость является философской категорией и носит оценочный характер, что не даёт возможности её однозначной трактовки, создания ёмкой и полной дефиниции справедливости. Взгляды учёных на правовую функцию справедливости противоречивы.

Существует мнение, что «в справедливом обществе не может быть преступления, если нет потерпевших».

Справедливость и свобода 
Видный американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман противопоставляет справедливость и свободу:

Я не сторонник справедливости. Я сторонник свободы, а свобода и справедливость — это не одно и то же. Справедливость подразумевает, что некто будет оценивать, что справедливо, а что — нет.

Справедливость и мораль 
Видный исследователь социализма Фридрих Хайек указывал на невозможность объективного распределения благ, например, в соответствии с моральными критериями:
Вознаграждение дается отнюдь не за достоинства (скажем, не за соблюдение правил морали). … По Канту, не существует никакого общего критерия оценки достоинств и заслуг, исходя из которого можно было бы судить о различных благоприятных возможностях, открывающихся перед разными индивидами, обладающими разной информацией, разными способностями и разными желаниями.

Биологические аспекты 
По данным нейробиологов, за чувство справедливости отвечают ряд участков мозга, связанных с эмоциональной сферой человека.

Утверждают, что тяга к справедливости сформировалась на генетическом уровне в процессе племенного развития человека, поскольку предоставляла более «справедливым» племенам преимущества в выживании.

Исследования показывают, что чувство справедливости свойственно не только человеку, но и шимпанзе.

См. также 

 Адль
 Вейтлинг, Вильгельм
 Диалог Платона «Критон»
 Дилемма заключённого
 Мораль и право
 Общечеловеческие ценности
 Правосудие
 Союз справедливых

Примечания

Литература 
 
 
 
 Колаковский Л. О справедливости
 
 Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-юридическая концепция 
 
 
 
 Antony Flew,  Socialism and Social Justice
 ''Social Justice' Isn’t Any Kind of Justice', Professor Antony Flew, London, Libertarian Alliance, 1993.
 Ernst Fehr, Klaus M. Schmidt. Theories of Fairness and Reciprocity — Evidence and Economic Applications.

Понятия социальной философии
Понятия этики
Христианские добродетели